If I Ruled the World è un singolo promozionale della boy band statunitense Big Time Rush, pubblicato il 22 luglio 2011 ed estratto dal secondo album in studio Elevate. La canzone è in collaborazione con il rapper anglo-verginiano Iyaz.

Singoli dei Big Time Rush